„Берсерк“ ( Берусеруку) е японски аниме сериал, който започва през 2016 г. и е адаптация на мангата Берсерк, написано от Кентаро Миура. Сериалът служи като продължение на филмите – Берсерк: Златната ера и първия сезон от 12 епизода, адаптира третата част от мангата – „Осъждане“. След края на първия, Берсерк е подновен за втори сезон от 12 епизода, който започва през април 2017 г. и адаптира половината от четвъртата част на мангата – „Соколът на хилядолетната империя“.

Герои и актьорски състав

Епизоди 
Всички епизоди са режисирани от Шин Итагаки, а сценариите са на Макото Фуками и Такаши Ямашита.

Сезон 1 (2016)

Сезон 2 (2017)

Източници

Външни препратки 
 

Берсерк